То́мас Го́рдон Мю́рхед (; 1955, Перт, Шотландия) — шотландский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

Играет на позициях второго, третьего и четвёртого. Скип своей команды.

Кроме «классического» кёрлинга (команда из четырёх человек одного пола), выступал также в кёрлинге для смешанных команд ().

С 2008 — тренер различных национальных мужских и женских сборных Шотландии и Великобритании; в частности, был тренером женской сборной Шотландии, выигравшей чемпионат Европы 2011.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , ).
 : золото (), серебро (), бронза ().
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин: золото (1992, 1995).
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд: золото (1983, 1986, 2007), серебро (1984, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Дети Гордона — тоже кёрлингисты. Дочь, Ив Мюрхед (род. 1990), наиболее известна: чемпионка мира, Европы, бронзовый призёр зимней Олимпиады 2014. Старший сын Глен (род. 1989) — не столь известен, как Ив, максимальный его успех на международной арене — 4-е место на зимней Универсиаде 2011 в составе сборной Великобритании. Младший сын Томас (род. 1995) в 2013 стал .

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Тренеры по кёрлингу Шотландии